Jaume Porta Casanellas (Barcelona, 24 d'agost de 1944) és un científic i catedràtic d'Edafologia i Química Agrícola a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida; és catedràtic emèrit des de 2014.

President de la Societat Espanyola de la Ciència del Sòl (des del 2006) i membre de l'Institut d'Estudis Catalans des de 1997. De 1993 a 2003 fou el primer rector de la Universitat de Lleida.

Va rebre la Medalla de l'Agricultura de la Generalitat de Catalunya (1986); Medalla de l'Estudi General de Lleida (UdL, 2004); Medalla de l'Associació Catalana d'Universitats Publiques (ACUP, 2015); Premi al Llibre Agrari Fira de San Miguel (Lleida, el 1986 i 1994); Premi Juan de Asso (Diputació General d'Aragó).

Està casat amb Marta López-Acevedo Reguerín i té quatre fills: Marta, Covadonga, Jaume i Manuel.

Publicacions 
 Introducció al coneixement del sòl. Sòls dels Països Catalans (1987, en col·laboració)
 Edafología para la agricultura y el medio ambiente (1994)
 Introducció a l'edafologia. Ús i protecció de sòls (2009)
 (dir.) Lèxic de la ciència del sòl (Universitat Politècnica de Catalunya, 1989)
 (coautor) Diccionari multilingüe de la ciència del sòl (IEC-SECS-TERMCAT).
 (coordinador de la pàgina web de l'IEC sobre protecció dels sòls) https://www.iec.cat/mapasols/Ca/Inici.asp

Referències 

Membres de la Secció de Ciències i Tecnologia de l'IEC
Científics barcelonins contemporanis
Professors de la Universitat de Lleida
Rectors d'universitat
Alumnes de la Universitat Politècnica de Madrid